Mīrābād kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Mīrābād (ort i Afghanistan), Nimruz,

Iran 

 Mīrābād-e Anşārī, ort, Kerman, 
 Mīrābād (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar